Mechanics Hall ist der Name folgender im NRHP eingetragenen Objekte:

 Mechanics Hall (Maine), ID-Nr. 73000118
 Mechanics Hall (Massachusetts), ID-Nr. 72000152